Ozon désigne :

Toponymes 

 Ozon, commune française de l’Ardèche.
 Ozon, commune française des Hautes-Pyrénées.

Hydronymes 

 Ozon, affluent de la Vienne (département de la Vienne), qui prend sa source près de Lauthiers et finit sa course à Châtellerault.
 Ozon (également orthographié Auzon), affluent de l’Acolin, qui prend sa source à Montbeugny dans l’Allier et traverse les communes de Lusigny et Chézy (Allier), Lucenay-lès-Aix et Cossaye (Nièvre). La rivière donne aussi son nom au château de Lucenay-lès-Aix et à son parc.
 Ozon, affluent du Rhône qui prend sa source à Heyrieux dans le département de l'Isère et qui a donné son nom à la commune de Saint-Symphorien-d'Ozon qu'il traverse. Cette rivière termine son cours à Sérézin-du-Rhône au sud de Lyon dans le Rhône.

Patronyme 

 François Ozon (1967-), réalisateur français.

Autres 
 Ozon, une entreprise russe spécialisée dans la distribution en ligne.

Homonymie d'hydronyme
Homonymie de communes et d'anciennes communes en France
Patronyme français